ЖХЛ в сезоне 2022/2023 — восьмой сезон Женской хоккейной лиги. Регулярный чемпионат стартовал 19 сентября встречей между «Динамо-Нева» и «СКСО», а завершится в феврале 2023 года. Розыгрыш плей-офф Кубка ЖХЛ пройдёт в марте после завершения регулярного чемпионата. Состав участников пополнило нижегородское «Торпедо», составленное на основе игроков другой нижегородской команды «СКИФ», который покинул состав участников. Китайский «КРС Шеньчжэнь» проводит домашние матчи в подмосковных Мытищах.

Тренерские перестановки

Состав участников

Регулярный чемпионат 
Старт регулярного чемпионата должен был состояться 17 сентября 2022 между командами победителем прошлого сезона КРС «Шэньчжэнь» из Китая и подмосковного Торнадо, но в связи с тем, что 12 из 18 хоккеисток «КРС Шэньчжэнь» сдали положительные ПЦР-тесты на COVID-19 было принято решение перенести данный матч на 18 октября. Первые матчи сезона состоялись 19 сентября 2022, в Санкт-Петербурге между командами Динамо-Нева и СКСО, в подмосковном Воскресенске между МСМО 7.62 и Белыми Медведицами из Челябинска.

Турнирная таблица 

 И — игры, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ± Ш — разница забитых-пропущенных шайб, О — набранные очки.

Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.
Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.

Правила классификации:
Статья 14. Определение мест команд по итогам Первого этапа Чемпионата
1. Для определения окончательного распределения мест между командами по итогам Первого этапа Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда (критерии применяются последовательно):
 а) имеющая лучшие показатели по результатам личных встреч, а именно:
 ⎯ набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими командами;
 ⎯ имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах между этими командами;
 ⎯ забросившая наибольшее количество шайб во всех Матчах между этими командами;
 б) одержавшая большее количество побед в основное время во всех Матчах;
 в) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех Матчах;
 г) одержавшая большее количество побед в серии бросков, определяющих победителя Матча, во всех Матчах;
 д) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах;
 е) имеющая большее количество заброшенных шайб во всех Матчах.

2. При равенстве всех показателей места команд определяются жеребьевкой (жребием).

Плей-офф 
Старт плей-офф чемпионата состоялся 2 марта 2023 между командами: победителем регулярного сезона «Агидель» из Уфы и команды, занявшей восьмое место по итогам регулярного сезона — подмосковной МСМО 7.62.

Примечания 

Континентальная хоккейная лига
2022 год в хоккее
2023 год в хоккее
Сезоны ЖХЛ
Женская хоккейная лига